Alois Hitler sr. (1837-1903); vader van Adolf Hitler
 Alois Hitler jr. (1882-1956); halfbroer van Adolf Hitler